Ruta 17 o Carretera 17 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 17, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 17, en la Provincia de Córdoba.
 Ruta Provincial 17, en la Provincia de Salta, sobre parte de la traza de la antigua Ruta Nacional 53.
 Ruta Provincial 17, en la Provincia de Santa Cruz.

Colombia 
 Ruta Nacional 17.

España 
 Ruta CV-17, en la Comunidad Valenciana.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 17.
 Ruta Estatal de California 17.
 Ruta de Illinois 17.
 Carretera de Nebraska 17.
 Ruta de Nueva Jersey 17.
 Ruta de Nueva Inglaterra 17.

Uruguay 
 Ruta 17.

Ruta 017